Gunnar Jacobsson (językoznawca)
 Gunnar Jacobsson (przemysłowiec)